Феба — грецька богиня
 Феба — супутник Сатурна